«Всеми́рный день ми́ра» () или «День всеми́рных моли́тв о ми́ре» — международный праздник, во время которого верующие призывают Бога прекратить все войны и ниспослать людям мир на Земле. Отмечается каждый год, 1 января.

История всемирного дня мира 
«День всемирных молитв о мире» — относительно новый (прежде всего для католиков) праздник, был установлен главой католической церкви Римским Папой Павлом VI 8 декабря 1967 года.

«Прости, и ты обретешь мир» — главный лозунг, под которым проходит «всемирный день мира». В первый день каждого нового года понтифик обращается в своей предпраздничной речи к верующим, обращая их внимание на необходимость каждому внести свой вклад в дело мира.

См. также 
 Международный день мира

Примечания 

Праздники по алфавиту
Праздники 1 января
Католические праздники
Международные дни
Праздники мира
Религия и мир